W Polsce
 Kostkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Gniewino
 Kostkowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno
 Kostkowo – gromada